Asperger oder Ašperger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Asperger (1906–1980), österreichischer Kinderarzt
 Smiljko Ašperger (1921–2014), jugoslawischer Chemiker 

Asperger steht für:
 Asperger Autorenwerkstatt, Zusammenschluss von Autoren und Literaturschaffenden
 Asperger-Syndrom, neurologische Entwicklungsstörung

Siehe auch:
 Asperg, Stadt im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Asberg